Bras ist der Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:
 Bras (Calvados), französische Ortschaft im Département Calvados
 Bras (Libramont-Chevigny), Teil der belgischen Gemeinde Libramont-Chevigny
 Bras (Loire), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Loire
 Bras (Var), französische Gemeinde im Département Var
 Bras-d’Asse, französische Gemeinde im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Bras-Panon, französische Gemeinde im Überseedépartement Réunion
 Bras-sur-Meuse, französische Gemeinde im Département Meuse
 Kanton Bras-Panon im französischen Überseedépartement Réunion

Bras, Brás ist der Familienname oder ein Namensbestandteil folgender Personen:
 Alfredo Brás (* 1968), portugiesischer Langstreckenläufer
 Juan Mari Brás (1925–2010), puerto-ricanischer Politiker
 Mart Bras (* 1950), niederländischer Wasserballspieler
 Michel Bras (* 1946), französischer Koch
 Nuno Brás da Silva Martins (* 1963), portugiesischer Geistlicher, Bischof von Funchal
 Pep Bras (* 1962), katalanischer Roman- und Drehbuchautor
 Venceslau Brás (1868–1966), brasilianischer Politiker und Präsident

BRAS steht als Abkürzung für:
 Broadband Remote Access Server, ein Netzelement von Breitband-Netzen wie DSL und UMTS

Siehe auch:
 Brace
 Braas
 Brass
 Le Bras
 São Brás
 Sam Brás
 Bra
 Braz